Желіговський — польське прізвище.

Відомі носії:
 Едвард Желіговський (1816 — 1864) — польський поет, перекладач, філософ і громадський діяч.
 Люціан Желіговський (1865 — 1947) — польський генерал (генерал броні) і політичний діяч, друг Юзефа Пілсудського, очільник Серединної Литви.

Польські прізвища